Гурам Сагарадзе:
 Сагарадзе, Гурам Георгиевич (1929—2013) — советский и грузинский актёр, народный артист Грузинской ССР.
 Сагарадзе, Гурам Ревазович (1939) — советский борец вольного стиля, серебряный призёр олимпийских игр.